Ukraiński Kościół Prawosławny (Kościół Prawosławny Ukrainy) –  autokefaliczna Cerkiew prawosławna obejmująca swoją jurysdykcją terytorium Ukrainy.
 Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego – Cerkiew prawosławna obejmująca terytorium Ukrainy (od 2019 r. prowadzi też działalność zagraniczną).

Zobacz też 
 Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 Prawosławie na Ukrainie
 Prawosławna metropolia kijowska